Фолимонов — фамилия:

 Фолимонов, Александр Владимирович — Георгиевский кавалер; хорунжий; 26 января 1917 (посмертно).
 Фолимонов, Владимир Николаевич (1861—1919) — Георгиевский кавалер, полковник.

См. также 
 Филимонов
 Филимоновка